Дроково — название населённых пунктов:

Россия 
 Дроково — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Дроково — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Дроково — деревня в Дубенском районе Тульской области.